Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Swiss Indoors Basel 2022 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel bzw. eine Paarung im Doppel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler und vier Paare an der Qualifikation teil, die am 22. und 23. Oktober 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP-Website (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Münchenstein